Lubina ist ein Familienname und weiblicher Vorname, siehe Lubina (Name)

Lubina bezeichnet folgende geografische Objekte:

 Lubina (Slowakei), eine Gemeinde im Okres Nové Mesto nad Váhom in der Slowakei
 Lubina, ein Stadtteil der Stadt Kopřivnice im Nordosten Tschechiens
 Lubina (Oder), ein Fluss in den Mährisch-Schlesischen Beskiden in Tschechien
 Lubina (Bosnien-Herzegowina), ein Fluss im Kozaragebirge in Bosnien-Herzegowina

Lubina bezeichnet des Weiteren
 die gläserne Preisskulptur des Filmfestivals Cottbus